Jméno a příjmení Stanislav Strnad nosily tyto osobnosti:

 Stanislav Strnad (herec) (1906–1984) – český herec
 Stanislav Strnad (režisér) (1930–2012) – český filmový režisér